Ravnik (Caraş-Severin, Rumunjska), selo u općini Lupak u Rumunjskoj
 Ravnik (otok), nenaseljeni otočić u Jadranskom moru